Cowin – brytyjski producent sprzętu audio
 Cowin Auto – chiński producent samochodów osobowych należący do koncernu Chery Automobile